Tom Holland (cineasta) — cineasta e roteirista norte-americano
Tom Holland (ator)  — ator e dançarino britânico
Tom Hollander — ator britânico

Desambiguações de antropônimos